Соревнования в беге на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10, 11 и 12 августа 2013 года. 

В финальном забеге одинаковое время показали олимпийская чемпионка Пекина Кристин Охуруогу из Великобритании и лидер мирового сезона чемпионка мира 2011 Амантле Мончхо из Ботсваны. По результатам фотофиниша преимущество в 0.004 секунды получила британская бегунья. Россиянка Антонина Кривошапка завоевала бронзовую медаль.

Медалисты

Расписание

Рекорды

Результаты

Полуфиналы 
Квалификация: 2 лучших в каждом забеге (Q) и 2 быстрейших по времени (q).

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона.

Финал 

NR — национальный рекорд.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 400 метров (женщины)
Бег на 400 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике